Before the Dawn (band) - Finse band
 Before the Dawn (boek) - boek uit 2006 van Nicholas Wade

 Before the Dawn (Buju Banton) - album van Buju Banton
 Before the dawn (Kate Bush) - album van Kate Bush
 Before the Dawn (Patrice Rushen) - album van Patrice Rushen
 Before the Dawn (Shin) - album van Shin